Dit is een lijst van planetoïden 100101-100200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 100101 - || 1993 FZ28 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100102 - || 1993 FU30 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100103 - || 1993 FC33 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100104 - || 1993 FQ33 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100105 - || 1993 FK35 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100106 - || 1993 FW35 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100107 - || 1993 FH39 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100108 - || 1993 FF45 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100109 - || 1993 FN46 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100110 - || 1993 FV47 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100111 - || 1993 FA51 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100112 - || 1993 FM57 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100113 - || 1993 FW73 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100114 - || 1993 FQ82 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100115 - || 1993 HA3 || 19 april 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100116 - || 1993 KG1 || 21 mei 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100117 - || 1993 KM1 || 25 mei 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100118 - || 1993 LG1 || 13 juni 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 100119 - || 1993 OB || 16 juli 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 100120 - || 1993 OW4 || 20 juli 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100121 - || 1993 OP7 || 20 juli 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (100122) Alpes Maritimes || 1993 PE7 || 15 augustus 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 100123 - || 1993 QU5 || 17 augustus 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 100124 - || 1993 QD7 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100125 - || 1993 QG7 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100126 - || 1993 QK7 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100127 - || 1993 QA8 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100128 - || 1993 QK8 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100129 - || 1993 RQ1 || 15 september 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100130 - || 1993 RD3 || 12 september 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 100131 - || 1993 RU5 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100132 - || 1993 RR8 || 14 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 100133 - || 1993 RG14 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100134 - || 1993 RT14 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100135 - || 1993 RR16 || 15 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 100136 - || 1993 SM4 || 19 september 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 100137 - || 1993 SD7 || 17 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100138 - || 1993 SN14 || 16 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 100139 - || 1993 TS || 11 oktober 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100140 - || 1993 TP2 || 9 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100141 - || 1993 TH5 || 8 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100142 - || 1993 TK6 || 9 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100143 - || 1993 TD11 || 15 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100144 - || 1993 TM14 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100145 - || 1993 TW14 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100146 - || 1993 TQ15 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100147 - || 1993 TV15 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100148 - || 1993 TT16 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100149 - || 1993 TM17 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100150 - || 1993 TN17 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100151 - || 1993 TT17 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100152 - || 1993 TN19 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100153 - || 1993 TF20 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100154 - || 1993 TS23 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100155 - || 1993 TG25 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100156 - || 1993 TD26 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100157 - || 1993 TU26 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100158 - || 1993 TF27 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100159 - || 1993 TP27 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100160 - || 1993 TS27 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100161 - || 1993 TV28 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100162 - || 1993 TS30 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100163 - || 1993 TN32 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100164 - || 1993 TV38 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100165 - || 1993 TN41 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100166 - || 1993 UU1 || 20 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100167 - || 1993 UN2 || 21 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100168 - || 1993 UN4 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100169 - || 1993 UW4 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100170 - || 1993 UE8 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100171 - || 1993 UJ8 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100172 - || 1993 WL || 17 november 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100173 - || 1993 XZ || 11 december 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100174 - || 1994 AJ2 || 12 januari 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 100175 - || 1994 AX4 || januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100176 - || 1994 AD5 || januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100177 - || 1994 AH5 || januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100178 - || 1994 AW5 || januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100179 - || 1994 AQ6 || januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100180 - || 1994 AR9 || januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100181 - || 1994 AN10 || januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100182 - || 1994 AX10 || januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100183 - || 1994 AA11 || januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100184 - || 1994 AE12 || 11 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100185 - || 1994 AC13 || 11 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100186 - || 1994 BL2 || 19 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100187 - || 1994 BT4 || 29 januari 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 100188 - || 1994 CM1 || februari 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100189 - || 1994 CK3 || 10 februari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100190 - || 1994 CE4 || 10 februari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100191 - || 1994 CX5 || 11 februari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100192 - || 1994 CZ5 || 12 februari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100193 - || 1994 CC7 || 15 februari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100194 - || 1994 CK11 || februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100195 - || 1994 CR12 || februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100196 - || 1994 CL16 || februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100197 - || 1994 CQ17 || februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100198 - || 1994 EA1 || maart 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 100199 - || 1994 EF4 || maart 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100200 - || 1994 EL4 || maart 1994 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten